SCG2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 617 амінокислот, а молекулярна маса — 70 941.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки